Sergent-major,
 sergent-major chef,
 sergent-major régimentaire, sont des grades militaires ;
 Les sergent-major (Abudefduf) sont des espèces de poissons,
 sergent-major à tache noire (Abudefduf sordidus),
 sergent-major chinois (Abudefduf septemfasciatus),
 sergent-major hawaïen (Abudefduf abdominalis)
 sergent-major en queue en ciseaux (Abudefduf sexfasciatus) ;
 Une plume Sergent-Major est une plume métallique.
Une entreprise de vêtements pour enfants